

Toponymes 
 Carpegna, commune italienne.
 mont Carpegna, montagne de l'Apennin tosco-romagnol.

Patronymes 
 Gaspare Carpegna, cardinal italien du  et du début du .
 Ulderico Carpegna, cardinal italien du .